Досвіток — час доби перед світанком
 «Досвіток» — історичний роман голландського письменника Яна ван Акена

Посилання 
Досвіток  //